Göran Söderlund kan avse någon av följande:

Göran Söderlund (journalist) (1944–2021), sportjournalist
Göran Söderlund (museiman) (1946–2013), museiman och skriftställare
Göran Söderlund (psykolog) (född 1955), forskare och professor